Wien-Preßburger Bahn steht für:
 Pressburger Bahn, Bahnstrecke
 Elektrische Lokalbahn Wien-Landesgrenze nächst Hainburg, ehemalige Gesellschaft